

Россия 
 Трубицы —  деревня в Куньинском районе Псковской области, Назимовская волость

Украина 
 Трубицы —  село в Костопольском районе Ровненской области.